Балестрини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1931) — аргентинский фехтовальщик.
  (1868 — 1922) — итальянский художник.
  (1880 — 1972) — аргентинский спортивный стрелок.
  (1907 — ?) — итальянский футболист.
  (1935 — 2019) — итальянский поэт.